Okręty US Navy o nazwie USS  "Felicia":
 Pierwszy "Felicia" (SP-642) był jachtem zbudowanym w 1898. Został zakupiony przez marynarkę 21 czerwca 1917.
 Drugi "Felicia" (PYc-35) został zbudowany w 1931 i służył w czasie II wojny światowej jako jednostka patrolowa.

Felicia